Аба́ев — фамилия. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Абаев, Алексей Евстафьевич (1909—1957) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Абаев, Анатолий Алексеевич (1946—2020) — советский и российский тренер по вольной борьбе.
 Абаев, Аслаудин Мухамбекович (род. 1964) — советский борец греко-римского стиля;
 Абаев, Ахсарбек Магометович (1923—1982) — Герой Советского Союза.
 Абаев, Баяр (род. 1967) — туркменский государственный деятель.
 Абаев, Борис Георгиевич (1931—2014) — советский и российский тренер по вольной борьбе.
 Абаев, Василий Иванович (1900—2001) — советский языковед-иранист, педагог.
 
 
 Абаев, Георгий Максимович — генерал-майор
 Абаев, Генрих Николаевич (1932—2014) — белорусский учёный в области процессов и аппаратов химической технологии.
 Абаев, Даурен Аскербекович (род. 1979) — казахстанский дипломат, министр.
 Абаев, Иван Мациевич (1886—1936) — осетинский литературный деятель.
 Абаев, Измаил Мисостович (1888—1933) — российский и советский врач
 Абаев, Илья Викторович (род. 1981) — российский футболист.
 Абаев, Имран (род. 1988) — чеченский боец смешанных единоборств.
 Абаев, Константин Витальевич (род. 1999) — российский волейболист.
 Абаев, Мисост Кучукович (1857—1928) — балкарский просветитель, публицист и историк.
 Абаев, Николай Вячеславович (1949—2020) — российский востоковед.
 Абаев, Салат Михайлович (1913—1989) — советский геолог.
 Абаев, Соломон Николаевич (1904—после 1942) — советский политический деятель.
 Абаев, Хасен Сеилханович (род. 1942) — советский и казахский художник.
 Абаев, Султан Шамсутдинович (род. 1954) — советский и российский художник;
 Абаев, Султанбек Асланбекович (1845—1888) — балкарский музыкант и общественный деятель.
 Абаев, Филипп Миткаевич (1898—1969) — председатель колхоза.
 Абаев, Шамиль Бекмурзаевич (1878—1940) — осетинский советский поэт и революционер.